Переу́лок Декабри́стов — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о декабристах.

Россия 
 Переулок Декабристов — прежнее название переулка Забронского в Новочеркасске.
 Переулок Декабристов — переулок в Ростове-на-Дону.
 Переулок Декабристов — переулок в Санкт-Петербурге.
 В Ульяновске:
 1-й переулок Декабристов.
 2-й переулок Декабристов.
 Переулок Декабристов — переулок в Чебоксарах.

Украина 
 Переулок Декабристов — переулок в Мелитополе.

См. также 
 Декабристы (значения)
 Мост Декабристов
 Остров Декабристов (значения)
 Площадь Декабристов
 Проезд Декабристов
 Проспект Декабристов
 Улица Декабристов